Гран-прі Нідерландів 1981 року () — дванадцятий етап чемпіонату світу 1981 року з автоперегонів у класі Формула-1, що відбувся 30 серпня на трасі Зандворт. Свою другу перемогу здобув з поулу Ален Прост з команди Рено.

Перегони

Кола лідирування 
 1—22 — Ален Прост;
 23 — Алан Джонс;
 24—72 — Ален Прост.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 

 Гран-прі Нідерландів 1981 

    
Гран-прі Нідерландів
Серпень 1981
1981 у нідерландському спорті